Il doppio del torneo di tennis Grenoble Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jasper Smit e Martijn van Haasteren che hanno battuto in finale Frederik Nielsen e Martin Pedersen 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jamie Delgado /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Thomas Oger /  Nicolas Tourte (semifinali)

 James Cerretani /  Frank Moser (quarti di finale)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2007